Prosopophora är ett släkte av insekter. Prosopophora ingår i familjen Lecanodiaspididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlöss
Prosopophora